Krägen steht für:

 Krägen, Gewässer westlich von Wörlitz und Bestandteil des Naturschutzgebietes Krägen-Riß im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

Krägen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krägen (1797–1879), deutscher Musiker und Komponist